Хобокен

Персоналии 
 Хобокен, Антони ван (1887—1983) — голландский музыковед.

Топонимы 
 Хобокен — город в штате Нью-Джерси.